Zweden is een van de landen die deelneemt aan de Olympische Spelen. Zweden was present op de eerste editie van de Zomerspelen in 1896. In 1924 was het ook present op de eerste editie van de Winterspelen.

Uitgezonderd de Zomerspelen van 1904 was Zweden op alle edities van de Spelen aanwezig. In 2021 werd voor de 28e keer deelgenomen aan de Zomerspelen, in 2018 voor de 23e keer aan de Winterspelen. Het is een van de 44 landen die zowel op de Zomer- als de Winterspelen een medaille haalde, 661 (205-222-234) in totaal.

Medailles en deelnames 
De tabel geeft een overzicht van de jaren waarin werd deelgenomen, het aantal gewonnen medailles en de eventuele plaats in het medailleklassement.